Volto Santo di Lucca – crocifisso ligneo, conservato nel Duomo di Lucca
Volto Santo di Manoppello – immagine di tema religioso, conservata nella Basilica del Volto Santo di Manoppello in provincia di Pescara
Volto Santo di Sansepolcro – statua lignea, conservata nella Basilica Cattedrale di Sansepolcro in provincia di Arezzo

Sacro Volto 
Chiesa del Sacro Volto – chiesa di Milano

Santo Volto 
Chiesa del Santo Volto – chiesa di Torino
Chiesa del Santo Volto di Gesù – chiesa di Roma

Pagine correlate 
 Mandylion